Влади́мирский центра́л — российская тюрьма для особо опасных преступников в городе Владимире; учреждение ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области. Основана в конце XVIII века.

История 
Тюрьма была построена по указу императрицы Екатерины II в 1783 году.

В 1906 году стала называться централом (центральной тюрьмой). В ней содержали политических заключённых. В здании пересыльной тюрьмы, построенном в 1825 году, ныне находится СИЗО № 1 Владимира.

В начале 1921 года Владимирский централ был превращён в губернский изолятор специального назначения — политизолятор.

Владимирская тюрьма входила в систему «особых лагерей и тюрем», организованную на основе постановления Совета Министров СССР № 416—159 от 21 февраля 1948 года «Об организации лагерей МВД со строгим режимом для содержания особо опасных государственных преступников» для содержания осуждённых к лишению свободы шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов и участников других антисоветских организаций, а также для содержания лиц, представляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской деятельности. В служебных документах она значилась как «Владимирская тюрьма особого назначения МГБ СССР».

Начальники тюрьмы 
Данный раздел составлен на основании книги И. В. Закурдаева «Владимирский централ. История Владимирской тюрьмы»

До революции 1917 г. 
 Олейник Т. М., капитан, 1902.
 Афонский Д. Д., коллежский советник, 1903.
 Имшенецкий Б. М., капитан, 1905—1908.
 Парфёнов М. Ф., штабс-капитан, 1909.
 Васильев А. И., коллежский асессор, 1910.
 Синайский М. П., поручик, 1911.
 Давыдов П. А., коллежский асессор, 1912.
 Гавеман А. И., капитан, 1913—1917.

После революции 1917 г. 
 Костенко, начальник губернского изолятора, 1926.
 Мельбрат, 1927.
 Дуппор Ж. Е., 1937—1938.
 Голеняев П. Р., 1938
 Желвак О. В, подполковник ГБ, 1948—1949
 Журавлёв М. И., подполковник ГБ, 1949—1953.
 Бегун С. В., подполковник ВС, 1953—1955.
 Дедин М. А., полковник ВС, 1959—1961.
 Мельников Д. Я., полковник ВС, 1961—1964.
 Завьялкин В. Ф., полковник ВС, 1964—1976.
 Угодин А. П., полковник ВС, 1976—1983.
 Карпов Ю. Н., полковник ВС, 1983—1984.
 Горшков В. К., полковник ВС, 1986—1994.
 Мамчун В. В., полковник ВС, 1994—1995.
 Тихенко В. Я., полковник ВС, 1995—1999.
 Малинин, Сергей Александрович, полковник ВС, 1999—2003.
 Мищенков В. А., полковник ВС, 2003—2009.
 Богинич С. П., полковник ВС, 2009—2011.
 Кулагин И. А., полковник ВС, с 2011 года.
 Климов А. Н. в наст. вр. 2017.

Современная ситуация 
Название «Владимирский централ» стало широко известно в России благодаря одноименной песне исполнителя русского шансона Михаила Круга.
Название нашло отражение и в зарубежной культуре, когда итальянская группа «Spiritual Front» записала песню «Vladimir central» (по утверждению лидера группы и автора песни Симоне Сальватори, он написал её ещё до того, как услышал песню Круга).

В 1996 году на территории тюрьмы создан музей, материалы для которого предоставлены Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, автор экспозиции — В. Э. Гуринович.

См. также 
 Заключённые Владимирского централа

Примечания

Литература 
 Галаншина Т. Г. Владимирский централ / Т. Г. Галаншина, И. В. Закурдаев, С. Н. Логинов. — М.: Эксмо, 2007. — 416 с.: ил. — (История тюрем России). — 6 000 экз. — ISBN 978-5-699-20587-5.
 БСЭ.

Ссылки 
 «Владимирский централ» — знаменитая и известная тюрьма России
 Справочник Все тюрьмы России // Материал аналитического еженедельника Коммерсантъ-Власть. 17(620) от 02.05.2005
 В. Гуринович. Владимирская тюрьма и политические репрессии
 Владимирский централ // Родная газета № 47(133), 09 декабря 2005
 В. Куликов. Хорошо сидим // Российская газета, 2005. № 3905
 Фотография административного корпуса тюрьмы
 Владимирский централ как зеркало российской жизни
 История Владимирского централа

Появились в 1783 году
Тюрьмы России
Здания и сооружения Владимира